Sour ist
 ein Cocktail aus einer Spirituose, Zitronensaft und Zucker, siehe Sour
 der rätoromanische Name der Gemeinde Sur GR im Kanton Graubünden, Schweiz
 ein Familienname. Namensträger:
 Hilda Sour (1915–2003), chilenische Sängerin und Schauspielerin
 das erste Studioalbum der Sängerin Olivia Rodrigo, siehe Sour (Album)

Die Abkürzung SOUR steht für:
 Složena organizacija udruženoga rada, siehe Arbeiterselbstverwaltung

Abkürzung